Sam Smith může být:

 Sam Smith (* 1992) – anglický zpěvák a textař
 Sam Smith (malíř) (1918–1999) – americký malíř
 Sam Smith (politik) (1922–1995) – americký politik